Ракетные войска — собирательное наименование военных формирований, на вооружении которых находится ракетное оружие различных классов. 

 Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН СССР);
 Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (РВСН РФ);
 Ракетные соединения и части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск (РВиА СВ);
 Зенитные ракетные войска;
 Ракетные части ракетных войск и артиллерии береговых войск Военно-морского флота;
В других государствах ракетные части входят в состав сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил.